43 – rok
 43 p.n.e.
 43 (liczba)